

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Калгари 1988 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1988
Итоги зимних Олимпийских игр